

Patronyme 

Onfray est un patronyme français attesté surtout en Normandie, principalement dans l'Orne. Il est notamment porté par : 
 Claude-Guy Onfray (1951-), poète et un écrivain breton ;
 Michel Onfray (1959-), philosophe français ;
  (1927–2015), militaire chilien.

Astronomie 
 (289992) Onfray, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes, nommé d'après Michel Onfray.

Notes et références

Voir aussi 
 

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme normand